Korompa (szlovákul Krompachy), Szlovákia, Kassai kerület, Iglói járás.
Alsókorompa (szlovákul Dolná Krupá), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás.
Bélakorompa (lengyelül Krempachy), Lengyelország, Kis-lengyelországi vajdaság.
Felsőkorompa (szlovákul Horná Krupá), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás,
Lublókorompa (szlovákul: Kremná), Szlovákia, Eperjesi kerület, Ólublói járás.

Lásd még: Krompach, Krombach, Krumbach